Матхангване () — сельский населённый пункт на востоке Ботсваны, на территории Центрального округа.

Географическое положение 
Деревня находится в восточной части округа, на правом берегу реки Шаше, на расстоянии приблизительно 425 километров к северо-северо-востоку (NNE) от столицы страны Габороне.

Население 
По данным официальной переписи 2011 года численность населения составляла 4976 человек.
Динамика численности населения Матхангване по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны